Landsjön kan syfta på:
Landsjö (Örnsköldsviks kommun), bebyggelse, 
Landsjö, herrgård i Kimstads socken i Norrköpings kommun, 

Landsjön kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Landsjön, sjö vid Kaxholmen i Skärstads socken, Jönköpings kommun,  (5,08 km²)
Landsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (36,7 ha)
Landsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (22,5 ha)

Se även
Landsjösjön,  (1,49 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn